Taiwans damlandslag i fotboll representerar Taiwan i fotboll på damsidan.

Taiwan har blivit asiatiska mästare tre gånger, 1977, 1979 och 1981, och har deltagit i VM för damer en gång, 1991 då de tog sig till kvartsfinal.

Laguppställning

Referenser

Noter 

Fotbollslandslag
Damlandslaget
Landslag startade 1977
Fotbollsdamerna